Captor bezeichnet:

Mark 60 CAPTOR, eine Seemine
Das EuroRADAR CAPTOR des Eurofighter Typhoon
 einen englischsprachigen Ausdruck für Näherungsschalter